Александр Васильевич Суслов:
 Суслов, Александр Васильевич (род. 1947) — российский художник.
 Суслов, Александр Васильевич (род. 1960) — депутат Мажилиса Парламента Казахстан VI созыва.